Příjmení Heyrovský (Heyrovská) nese více osob:

 Ferdinand Šimon Heyrovský (1769–1839), purkmistr v Rokycanech
 Jaroslav Heyrovský (1890–1967), český akademik, objevitel polarografie
 Leopold „Leo“ Heyrovský (1892–1976), český právník a amatérský entomolog
 Leopold Heyrovský (1852–1924), český právník, profesor římského práva
 Michael Heyrovský(1932–2017), český elektrochemik, syn Jaroslava Heyrovského

Toto jméno dále nesou následující objekty:
 Heyrovský (planetka), planetka z hlavního pásu
 kráter Heyrovsky, kráter na Měsíci
heyrovskýit, minerál

Externí odkazy 
 

Česká příjmení